Los términos Revolución conservadora poseen diversos significados actuales e históricos; entre ellos:

Movimiento político 
 Movimiento revolucionario conservador

Guerras civiles 
 Guerra civil chilena de 1829-1830
 Guerra civil colombiana de 1851
 Guerra civil colombiana de 1884-1885
 Guerra civil colombiana de 1895